Angelica steht für:
 eine Variante des Vornamens Angelika
 Engelwurzen (Angelica), eine Pflanzengattung
 Arznei-Engelwurz, eine Pflanzenart
 Angélica, Originaltitel des Films Die Nacht der Vergeltung
 Angelica (Film), ein Film aus dem Jahr 2015
 Angelica (Metastasio), ein Libretto von Pietro Metastasio, vertont u. a. von Nicola Porpora
 Angelica (Musikinstrument), ein Zupfinstrument
 (965) Angelica, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Angelica Park, Park im Berks County, Pennsylvania
 Angelica Park Circle Historic District, Park im Allegany County, New York
 Angelica Rock, Insel im Bristol County, Massachusetts
 Biblioteca Angelica, Bibliothek in Rom

Angelica ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Angelica (Town, New York)
 Angelica (Village, New York)
 Angelica (Pennsylvania)
 Angelica (Wisconsin), im Shawano County
 Angelica (Town), Town(ship) im Shawano County, Wisconsin

in Argentinien:
 Angélica (Santa Fe)

in Brasilien:
 Angélica (Mato Grosso do Sul)

Siehe auch:
 Angelika (Begriffsklärung)